8-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1968 () проводился в городе Виннипег (провинция Манитоба) c 26 февраля по 1 марта 1968 года. В провинции Манитоба и городе Виннипег чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавляла скип Hazel Jamison, это была 1-я победа в чемпионатах, для самой Hazel Jamison — 2-й чемпионский титул). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Myrtle Fashoway), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Mabel Mitchell).

Это был первый розыгрыш чемпионата под названием «Canadian Ladies Curling Association Championship», вплоть до предыдущего сезона название было «Diamond "D" Championship».

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в тай-брейк за розыгрыш 1-го и 2-го мест

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1968

1968
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1968 году
Февраль 1968 года
Март 1968 года